Вайдхофен ()

 Вайдхофен — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Вайдхофен-ан-дер-Ибс — город (штатутарштадт) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия
 Вайдхофен-ан-дер-Тайя — община и город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия
 Вайдхофен-ан-дер-Тайя — политический округ в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия

Ссылки